Angerberg steht für folgende Orte:

 Angerberg, Gemeinde im Bezirk Kufstein, Tirol 
 Angerberg (Gemeinde Piesendorf), Ortsteil der Gemeinde Piesendorf, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Angerberg (Gemeinde Kramsach), Ortsteil der Gemeinde Kramsach, Bezirk Kufstein, Tirol 

Siehe auch:
 Angersberg
 Angerburg
 Burg Angerberg